«Шердилс» (, ) — авиационная пилотажная группа ВВС Пакистана. Летает на учебно-тренировочных самолётах Hongdu JL-8 китайского производства. Авиагруппа была официально сформирована 17 августа 1972 года и до 2010 года летала на учебных самолётах Cessna T-37 Tweet

Галерея 

Пилотажные группы
Современные аэробатические команды
Военно-воздушные силы Пакистана